Mascarin ist der Familienname folgender Personen:

 Mario Mascarin (1901–1966), Schweizer Keramiker 
 Ruth Mascarin (* 1945), Schweizer Politikerin
 Susan Mascarin (* 1964), US-amerikanische Tennisspielerin